Le championnat du monde de squash 2020-2021 est l'édition 2020/2021 des championnats du monde de squash organisée par l'Association professionnelle de squash (PSA). La compétition se déroule du 14 au  à Chicago. 

La compétition est disputée par 64 joueurs. Les 62 premiers joueurs du classement mondial de  sont qualifiés automatiquement, les 16 premiers ont été placés en tête de série. Une place de départ est attribuée par la PSA via une qualification sur le PSA Challenger Tour à Odense. Aly Hussein l'a obtenu. Les organisateurs ont accordé une wildcard dans un tournoi de qualification, qui est allée à Faraz Khan.

Le récent vainqueur Mostafa Asal du tournoi final PSA World Series 2021 réussissant les meilleurs joueurs du monde, est forfait n'ayant pas pu obtenir un visa à temps.

Les quarts de finale voient s'affronter les huit premières têtes de série. Les quatre premières têtes de série dont trois anciens champions du monde, se qualifient pour les demi-finales. Le  mondial Ali Farag remporte un deuxième titre mondial face à Mohamed El Shorbagy.

Dotation et points 
En 2020-2021, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau principal

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Saison 2020-2021 de la PSA
 Championnat du monde féminin de squash 2020-2021

Lien externe 
 Page PSA

2021
Squash masculin
Squash masculin 2021
Monde masculin
Monde masculin
Sport aux États-Unis en juillet 2021